La DFB-Pokal 2003-2004 è stata la 61ª edizione della coppa che ha visto sfidarsi 64 squadre in sei turni tra il 29 agosto 2003 e il 29 maggio 2004. La finale ha visto vincitore per la quinta volta il Werder Brema.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.08.2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.08.2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.09.2003

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.10.2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.10.2003

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.12.2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.12.2003

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.02.2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.02.2004

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.03.2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.03.2004

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.05.2004

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2003-2004

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Edizioni della Coppa di Germania